Paula Garber (Valencia, 28 de enero de 1984) es actriz y modelo española. Paula estudió nutrición hasta que probó suerte en el teatro y desde entonces no ha abandonado el mundo de la interpretación. 

Paula Garber es natural de Valencia, pero reside en Madrid. Su carrera profesional está ligada entre la televisión, el teatro, el cine y la moda. Ha hecho programas como reportera, papeles de ficción en series populares y también es una destacada modelo publicitaria para firmas de moda.

En televisión ha estado presente en:''' Yo soy Bea (Shyla), Singles (Jessica), Cuerpo a la Carta y Cheers (Diana). 
En el cine: 9 meses, Canciones de amor en lolita's club y Martini. 
En la Publicidad: Nevir y Oceanográfico de Valencia.
Cortometrajes: Apuntes, Que el muerto venga en persona y Kiotoman contra doctor tóxico.
Teatro: Por narices.
Paula colaboró como reportera de Tonterías las justas durante los meses de Mayo, Junio y julio de 2010.

Referencias 

Presentadores de Cuatro
Actrices de cine de España
Modelos femeninas de España
Nacidos en Valencia